Meschyritschtschja (ukrainisch ; russische Entsprechung Межиречье/Meschiretschje – sinngemäß „zwischen den Flüssen“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Meschyritschtschja (Stryj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Meschyritschtschja (Tscherwonohrad)

 früherer Name (bis 2014) des Dorfes Tschekno (Чекно) in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw
 früherer Name (bis 1995) des Dorfes Tschudej (Чудей) in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Storoschynez